Buíque kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Buíque (ort), Pernambuco, 
 Buíque (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar